Фінал Кубка Іспанії з футболу 1993 — футбольний матч, що відбувся 26 червня 1993 року. У ньому визначився 91-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1993 у футболі
1993 в іспанському спорті